Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2005 () проводился с 5 по 13 февраля 2005 года в городе Фредериктон (провинция Нью-Брансуик) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 56-й раз для юниоров-мужчин, в 35-й раз для юниоров-женщин, в 6-й раз в провинции Нью-Брансуик и во 2-й раз в городе Фредериктон.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнирах принимали участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (13-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Kyle George стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Mark Bice). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Ian Fitzner-LeBlanc).

В женском турнире чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Андреа Келли стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Desiree Robertson). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Квебек (скип Marie-Christine Cantin).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Steven Howard ()
 Среди женщин: Kate Jefferson ()

 Приз за честную игру (Furgale Fair Play Awards)

По результатам голосования umpires определяются по четыре игрока (независимо от позиции) и тренер — среди мужчин и среди женщин.

 Приз лучшему тренеру (Arnold Asham Curling Supplies Coaches Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Michael Borden ()
 Среди тренеров женских команд: Calvin Edie ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Doug Hamblin ()
 Среди женщин: Sarah Paul ()

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2005
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2005
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2005

Спорт в Канаде в 2005 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования во Фредериктоне
Февраль 2005 года